Berteaucourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Berteaucourt-lès-Thennes, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Berteaucourt-les-Dames, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,